

Biografia

Infanzia, gioventù ed educazione 

Il principe Nicola è nato a Roma (Clinica Villa Claudia), a causa del colpo di Stato che pose fine alla monarchia greca e costrinse la famiglia reale a fuggire in Italia nel dicembre 1967. Suo padre venne deposto ufficialmente nel 1973, con l'abolizione della monarchia.

Come i suoi fratelli e sorelle, egli è stato educato all'Hellenic College di Londra, fondato dai suoi genitori nel 1980. Nel 1993 si è laureato presso la Brown University con un master in relazioni internazionali. Nicola ha lavorato per NatWest Markets a Londra ed attualmente lavora nell'ufficio privato di suo padre sin dal 1998. È membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Anna-Maria, organizzazione umanitaria avente lo scopo di aiutare le vittime di disastri naturali come alluvioni o terremoti in Grecia.

Il principe Nicola ha una sorella maggiore, la principessa Alessia, e un fratello maggiore, Paolo, principe della Corona di Grecia, nonché un fratello e una sorella minori, i principi Filippo e Teodora.

Il principe Nicola ha fatto parte del gruppo di reali europei che ha partecipato al Slip Inn a Sydney, in Australia, durante le olimpiadi estive del 2000; vi si trovava assieme ai cugini Federico e Gioacchino di Danimarca e Marta Luisa di Norvegia. In questa occasione il principe Federico ha incontrato la sua futura moglie, Mary Donaldson.

Fidanzamento e matrimonio 

La principessa Tatiana di Grecia e Danimarca (nata Tatiana Ellinka Blatnik) è la moglie del principe Nicola. Lei e il fratello Boris, sono nati entrambi in Venezuela e sono i figli naturali di Ladislav Blatnik e Marie Blanche Bierlein; i nonni materni sono Ernst Bierlein e la contessa Ellinka von Einsiedel, grazie alla quale Tatiana può vantare una discendenza dal principe elettore Guglielmo II d'Assia.

Il fidanzamento di Nicola di Grecia con Tatiana Blatnik, con il quale aveva avuto una lunga relazione, è stato annunciato il 28 dicembre 2009 dall'ufficio del re Costantino a Londra. Fino a luglio 2010, quando ha deciso di concentrarsi sui preparativi della cerimonia, Tatiana aveva lavorato nel settore della pubblicità come organizzatrice di eventi per la stilista Diane von Fürstenberg. In Danimarca, con il matrimonio Tatiana è diventata ufficialmente principessa di Grecia e Danimarca, con il trattamento di Altezza Reale; altrove questo titolo le è riconosciuto come titolo di cortesia.

La coppia si è sposata a Spetses, in Grecia, il 25 agosto 2010.

Nel 2013 la coppia si trasferì a Atene, Grecia.

Ascendenza

Titoli e trattamento 
 1º ottobre 1969 – attuale: Sua Altezza Reale, il principe Nicola di Grecia e Danimarca

Onorificenze

Onorificenze greche

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nicola di Grecia (1969)